Comneno – membro della famiglia dei Comneni
 Arianiti Comneno – nobile famiglia albanese
 Teodoro Comneno Ducas (Teodoro I d'Epiro) – despota d'Epiro dal 1215 al 1227 e poi imperatore dello stesso Epiro dal 1227 al 1230

Pagine correlate
 Alessio Comneno
 Andronico Comneno
 Davide Comneno
 Giovanni Comneno
 Isacco Comneno
 Manuele Comneno (disambigua)